Zagrađe je lahko:
 Zagrađe, Gornji Milanovac (Srbija)
 Zagrađe, Kakanj (Bosna in Hercegovina)
 Zagrađe, Kuršumlija (Srbija)
 Zagrađe, Travnik (Bosna in Hercegovina)
 Zagrađe, Zaječar (Srbija)
 Zagrađe, Hrvaška
 Zagrađe, Bar (Črna gora)
 Zagrađe, Berane (Črna gora)
 Zagrađe, Vitina Letnica (Kosovo)